Pedro Bellini é um ator de teatro e televisão  brasileiro.

Em 1987 ganhou o prêmio Mambembe como ator revelação de teatro. Foi indicado ao prêmio APETESP como coreografo e ator revelação. Fez a peça o Concilio do Amor com direção de Gabriel Vilela, em São Paulo, e Blue Jeans um musical de Wanderley Bragança e Zeno Wilde direção de Wolf Maia, em 1992 no Teatro Galeria, no Rio de Janeiro, é natural de Caçapava -SP. Fez sua estréia como ator em tv na Rede Globo de televisão em Barriga de Aluguel, uma novela de Glória Perez, direção Wolf Maia. Trabalhou por quatro anos no núcleo Xuxa Park como ator e autor das brincadeiras do programa. Criou a banda infantil Oxgênios. Participou dos programas da grade da casa como: Olho por Olho, Lua Cheia de Amor,O Belo e as Feras com Chico Anísio, Carga Pesada ,Guerra e paz e Revelação SBT direção Jaques Lagoa. Atualmente desenvolve projetos focado no terceiro setor com parceria da UNESCO. 

Atores do Brasil